Селюкин — русская фамилия; имеет женскую форму Селюкина.

 Известные носители 
 Селюкин, Вадим Николаевич (род. 1977) — российский следж-хоккеист.
 Селюкин, Михаил Осипович (1901 — ?) — председатель Президиума Верховного Совета Мордовской АССР (1949—1954).